Eastbourne kan syfta på:

 Eastbourne District – ett distrikt i East Sussex, England
 Eastbourne – en stad i East Sussex, England.
 Eastbourne, Durham – en ort i Darlington, Durham, England
 Eastbourne Borough FC – en engelsk fotbollsklubb från Eastbourne, East Sussex i England
 Eastbourne Eagles – ett brittiskt speedwaylag från Eastbourne